«Missing You» puede referirse a:

Música 
 "Missing You" (1984), canción de John WaiteVersionada por Tina Turner (1996), Brooks & Dunn (1999), Rod Steward...;
 "Missing You" (1996), canción de la película Set It Off;
 "Missing You" (2000), canción de Case;
 "Missing You" (2000), canción de Glay;
 "Missing You" (2010), canción de The Black Eyed Peas.

Televisión 
Missing You (2012 - 2013), serie de televisión surcoreana